Чехословачка се први пут појавила на Олимпијским играма 1920. године, пре тога су се њени спортисти на олимпијадама такмичили под заставом Бохемије у периоду од 1900. до 1912. године. Од тада Чехословачка је пропустила само једне Летње олимпијске игре 1984., 1984. године, када је као чланица Варшавског пакта бојкотовала олимпијске игре одршане у Лос Анђелесу.

На Зимским олимпијским играма Чехословачка је први пут учествовала 1924. године и учествовала на свим наредним одржаним Зимским олимпијским играма до свог распада 1992. године.

После распада државе Чехословачки спортисти су наставили да се такмиче под заставама Чешке и Словачке, које су послале своје прве независне тимове на олимпијаду 1994. године.

Чехословачка никада није била домаћин олимпијских игара.

Чехословачки олимпијци су закључно са 1992. годином освојили 168 медаља на олимпијадама, 143 на летњим и 25 на зимским играма. Чехословачки спортисти су највише медаља освајали у гимнастици, скијашким скоковима и у хокеју на леду. 

Олимпијски комитет Чехословачке (-{Československý olympijský výbor}-) је основан 1919. и признат од стране МОКа 1920. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Спољашње везе 
 

Чехословачка на олимпијским играма